Egyiptom
Alexandria, Egyiptom második legnagyobb városa;
 Románia
Alexandria,  Teleorman megye székhelye Romániában;
 USA
 Alexandria (Alabama)
 Alexandria (Dél-Dakota)
 Alexandria (Indiana)
 Alexandria (Kalifornia)
 Alexandria (Kentucky)
 Alexandria (Louisiana)
 Alexandria (Missouri)
 Alexandria (Minnesota)
 Alexandria (Nebraska)
 Alexandria (New Hampshire)
 Alexandria (New York)
 Alexandria (Ohio)
 Alexandria (Scioto megye, Ohio)
 Alexandria (Pennsylvania)
 Alexandria (Tennessee)
 Alexandria (Virginia)
 Alexandria Bay
 Alexandria megye
 Alexandria Township (Douglas megye, Minnesota)
 Alexandria Township (New Jersey)
 West Alexandria

Kapcsolódó szócikkek 
 Alessandria